Томас де Рос (; 26 сентября 1406 — 18 августа 1430) — английский аристократ, 8-й барон де Рос (с 1421 года), участник Столетней войны.

Биография 
Томас де Рос был вторым сыном Уильяма де Роса, 6-го барона де Рос, и Маргарет Фицалан. Он унаследовал родовые владения и баронский титул в 1421 году после гибели в битве при Боже старшего брата, Джона. 8-й барон де Рос принимал активное участие в войне на континенте; в частности, в 1424 году он сражался при Вернёе, где англичане одержали убедительную победу над французами и шотландцами. Король Генрих VI 19 мая 1426 года посвятил Томаса в рыцари. В 1429 году Роса в первый раз вызвали в английский парламент. В 1430 году, находясь на континенте, сэр Томас упал во время одной стычки в Сену и утонул.

Семья 
Томас де Рос был женат на Элеоноре Бошан, дочери Ричарда Бошана, 13-го графа Уорика, и Элизабет де Беркли. В этом браке родились:

 Томас, 9-й барон де Рос;
 Ричард;
 Маргарет, жена Уильяма Ботро, 3-го барона Ботро, и Томаса Бурга, 1-го барона Бурга из Гейнсборо.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны де Рос
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Вернёе
Английские рыцари